Hule är två naturreservat i Breareds socken i Halmstads kommun i Halland.
Hule (norra) belägen öster om Simlången
Hule (södra) belägen västar om Simlången